Нуево Ваље има више значења:

 Нуево Ваље, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Нуево Ваље (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Ваље, Ес-Асијенда дел Ваље (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику